Sokoloff ist der Familienname folgender Personen:
 Anneliese Hinze-Sokoloff (* vor 1960), deutsche Filmeditorin der DEFA, siehe Anneliese Hinze-Sokolowa
 Eleanor Sokoloff (1914–2020), US-amerikanische Klassische Pianistin und Klavierpädagogin
 Louis Sokoloff (1921–2015), US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Marla Sokoloff (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin und Musikerin
 Michael Sokoloff, israelischer Semitist
 Milan Sokoloff (* 1884), kroatischer klassischer Pianist und Musikpädagoge
 Nikolai Alexejewitsch Sokolow (1882–1924), russischer Richter
 Stephen Sokoloff (* 1943), US-amerikanischer, in Österreich lebender Schriftsteller, Journalist und Biologe
 Wladimir Sokoloff (1889–1962), russischer Schauspieler

Siehe auch:
 Sokolow